Фердинанд Карл Австрійський (1628—1662) — ерцгерцог Австрійський та граф Тирольський з династії Габсбургів, син ерцгерцога Леопольда V та тосканської принцеси Клаудії де Медічі.
 Фердинанд Карл Австрійський (1821—1849) — ерцгерцог Австрійський-Есте та принц Модени та Реджо з роду Габсбургів-Есте, син герцога Модени та Реджо Франческо IV та сардинської принцеси Марії Беатріче.
 Фердинанд Карл Австрійський (1868—1915) — ерцгерцог Австрійський з династії Габсбургів, син ерцгерцога Карла Людвіга та сицилійської принцеси Марії Аннунціати. У 1911 році зрікся титулу через морганатичний шлюб, узявши ім'я Фердинанд Бург.